El elector palatino Carlos III Felipe de Neoburgo (Neuburg an der Donau, 4 de noviembre de 1661 - Mannheim, 31 de diciembre de 1742) fue un príncipe elector miembro de la Casa de Wittelsbach.

Hijo y heredero del elector palatino Felipe Guillermo de Neoburgo y de la princesa Isabel Amalia de Hesse-Darmstadt, fue abuelo del rey Maximiliano I de Baviera. Ostentó los títulos de elector palatino, conde palatino de Neoburgo, duque de Jülich y Berg y conde de Megen (actual Oss).

Matrimonio y descendencia 
Carlos Felipe contrajo matrimonio en tres ocasiones:

 En Berlín, el 10 de agosto de 1688, con la princesa polaco-lituana Luisa Carolina Radziwiłł, heredera de una de las familias más ricas de Lituania y viuda del margrave Luis de Brandeburgo; tuvieron cuatro hijos:
 Leopoldina Leonor Josefina (1689-1693).
 María Ana (1690-1692).
 Isabel Augusta Sofía (1693-1728). Contrajo matrimonio en 1717 con el conde palatino José Carlos de Sulzbach; con descendencia.
 Un hijo nacido muerto (1695).

 En Cracovia, el 15 de diciembre de 1701, contrajo segundas nupcias con la princesa de origen polaco Teresa Lubomirska (1685-1712); fueron padres de dos hijas:
 Teofila Isabel Francisca Felicitas (1703-1705).
 Ana Isabel Teofila (1709-1712).

 En 1728, contrajo matrimonio por tercera vez con la condesa Violeta Teresa de Thurn y Taxis (1685-1712); no hubo descendencia de este matrimonio.

Ancestros

Referencias 
 Charles III Philip, Elector Palatine

Electores del Palatinado del siglo XVIII (casa de Wittelsbach)
Duques de Berg
Duques de Jülich
Nobles de Alemania del siglo XVII
Católicos de Alemania
Grandes maestres de la Orden de San Huberto
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Condes palatinos de Neoburgo
Generales del Sacro Imperio Romano Germánico
Nacidos en Neuburg an der Donau